Нижна-Польянка () — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1435 году.

В 1849 году венгерскими революционными эмиссарами в селе реквизирована провизия, насильно мобилизована молодежь и сожжены заживо сельского старосту.

Населенное украинцами, но после Второй мировой войны — под угрозой переселения в СССР — абсолютное большинство крестьян переписалась на словаков и русинов.

В селе есть греко-католическая церковь, в 1923 году построена на месте старшей деревянной церкви, которая сгорела во время И мировой войны, и православная церковь с 1992 года.

Население 
В селе проживает 255 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 77,52 %
 русины — 15,89 %
 украинцы — 4,26 %
 цыгане — 2,33 %

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 православные — 47,29 %,
 греко-католики — 36,43 %,
 римо-католики — 10,85 %,
 протестанты — 0,39 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой церкви — 1,55 %

Примечания 

Населённые пункты Словакии